Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 9. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2013. у Тампереу одржано је 11. и 12. јула 2013. на стадиону Ратина.

Титулу освојену у Острави 2011, није бранио Тил Вешлер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичарки из 13 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
 (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 11. јула 2013. године. У квалификацијама је било 21 такмичар који су били подељени у две групе. У групи А са 11 и Б са 10 такмичара. Квалификациона норма за финале износила је 78,00 метара, коју нико није остварио па су се свих 12 такмичара у финале пласирали према постигнутом резултату (кв) . 

Старт: група А у 12:50, група Б у 14:05.

Финале 
Такмичење се одржало 12. јула 2013. године у 20:20. .

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати 2013. (стране 56,57,58 и 60)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2013.
Бацање копља на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре